Rank Xerox peut faire référence à :
 Rank Xerox, nom de la filiale européenne de la société américaine Xerox ;
 RanXerox, personnage de bande dessinée de Tanino Liberatore ;
 La Planète Ranxérox, bande dessinée de Pierre Seron.